La saison 2004-2005 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Légende:       = Qualification pour les séries éliminatoires,       = Saison terminée,       = Barrage de relégation

Séries éliminatoires

Barrage de relégation 
 Grizzly Adams Wolfsburg – Kassel Huskies : 4-3
Cassel est relégué en 2. bundesliga.

Bilan 
Les Eisbären Berlin sont champions d'Allemagne.

Effectif champion

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 x

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2004-2005 D1
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2004-2005 D1
Allemagne
Allemagne
Allemagne